Cardanus ist:

 die lateinische Schreibweise des Nachnamens von Gerolamo Cardano (1501–1576), italienischer Mathematiker 
 Cardanus (Mondkrater), benannt nach Gerolamo Cardano
 Rima Cardanus, eine Mondrille südlich des Kraters
 Cardanus. Jahrbuch für Wissenschaftsgeschichte, erschienen 2000 bis 2007

Siehe auch:
 Cardano